Coppieters (une ancienne famille belge) peut désigner :
 Jean-Baptiste Coppieters (1661-1732), haut fonctionnaire et ministre des Pays Bas méridionaux
 Charles Coppieters-Stochove (1774-1864), homme politique belge
 Jean-Baptiste Coppieters 't Wallant (1806-1860), neveu du précédent, homme politique belge

Autres porteurs du nom:
 Honoré-Joseph Coppieters (1874-1947), évêque de Gand 
 Maurits Coppieters (1920-2005), homme politique belge nationaliste flamand